Danyang (Jiangsu), stad in de Chinese provincie Jiangsu
 Danyang (Grobogan), dorp in Indonesië